Bischöfliche Residenz steht für:
 den Amtssitz eines Bischofs, siehe Bischofsresidenz

dem Namen nach:

 Bischöfliche Residenz (Klagenfurt)
 Residenz (Passau), Alte und Neue Residenz, heute Landgericht und das Bischöfliche Ordinariat

Siehe auch: 
 Erzbischöfliche Residenz, Fürstbischöfliche Residenz